Yoita (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Niigata: Yoita (Niigata) (heute: Nagaoka)
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Yoita (Han)